Główczyce (gemeente)
 Główczyce (Pommeren)
 Główczyce (Opole)